Ther ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Ther (1908–1971), österreichischer Pharmakologe
 Philipp Ther (* 1967), deutscher Zeithistoriker und Kulturwissenschaftler

Siehe auch: Theer, Teer, Thaer, Ter (Begriffsklärung), Der (Begriffsklärung), Deer